Cambalopsis är ett släkte av mångfotingar. Cambalopsis ingår i familjen Cambalopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Cambalopsis